Гнате́нкова Гора́ — мис в Канівських горах, що вдається в води Канівського водосховища. Знаходиться на півночі Канівського району Черкаської області України.

Мис являє собою видовжений пагорб на північній околиці села Григорівка, який вдається у водойму на 120 м. З південного і північного боків мис утворює відокремлені затоки, південну місцеві жителі називають озеро Ярок. Мис є південним краєм урочища Тополева Гора. Тут були знайдені залишки поселення трипільської культури.

Григорівська сільська рада (Канівський район)
Канівські гори